Ronzoni puede referirse a: 
 Guillermo Ronzoni (1899-1974), futbolista y entrenador argentino.
 José Perotti Ronzoni (1898–1956), escultor chileno.
 Pietro Ronzoni (1781–1861), pintor italiano.
 Raúl Ronzoni (n. 1943), periodista uruguayo.